Collégien, une commune du département de Seine-et-Marne (France) ;
 Les Collégiens Troubadours est un quatuor vocal québécois ; 
 Un écolier du collège ;
 Collégiens ou collégiants, association d'arminiens et des anabaptistes Hollandais.